Fredrik Ekman kan syfta på bland andra:

 Fredrik Ekman (1839–1927), svensk präst
 Fredrik Ekman (född 1965), svensk författare